Oğuz Çetin (Adapazarı, 15 de fevereiro de 1963) é um ex-futebolista profissional turco que atuava como meia.

Carreira 
Oğuz Çetin integrou a Seleção Turca de Futebol na Eurocopa de 1996.

Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996